Marie Louise Dagmar Bathildis Charlotte van Schaumburg-Lippe (Sopron, Hongarije, 10 februari 1897 — Potsdam, Duitsland,  1 oktober 1938) was een prinses uit het Huis Schaumburg-Lippe.

Zij was het oudste kind van Frederik van Schaumburg-Lippe en Louise Caroline van Denemarken.

Zelf trad ze op 27 april 1916 in het huwelijk met Frederik Sigismund van Pruisen, tweede zoon van prins Frederik Leopold van Pruisen en prinses Louise van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Het paar kreeg twee kinderen.

Louise Victoria (1917-2009), gehuwd met Hans Reinhold,
Frederik Karel (1919-2006), gehuwd met Hermione Morton Stuart en met Adelheid van Bockum-Dolffs.

Ze overleed op 41-jarige leeftijd, terwijl ze al meer dan elf jaar weduwe was, nadat haar man was overleden aan de gevolgen van een val van zijn paard.

Huis Lippe-Alverdissen